Южноура́льск — станция южного пригородного направления Южно-Уральской железной дороги РЖД, расположена в городе Южноуральск (Челябинская область, Россия). В день до областного центра курсировали до 5 пар электропоездов. При этом в сторону Челябинска 2 электропоезда в день следовали через станцию Полетаево, а 3 - через станцию Дубровка. В сторону Южноуральска все электропоезда следовали через Дубровку. С 1 января 2012 года из-за сокращения издержек регионального бюджета ОАО «Южно-Уральская пригородная пассажирская компания» уменьшила число вагонов с шести до четырёх на поездах №6817/6826; №6805/6822; №6827/6804 Челябинск - Южноуральск.  По состоянию на июль 2015 пассажиров станция не обслуживает - на станцию не приходит ни один электропоезд.

Используется для обслуживания промышленных предприятий Южноуральска: АИЗ, ЗМК, РМЗ и других. Ежемесячно объем погрузки составляет 6 тысяч тонн.

Примечания 

Станции Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги
Экономика Южноуральска